L'edizione 1942-43 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Norrköping.

Capocannoniere del torneo fu Gunnar Nordahl (Degerfors IF), con 16 reti.

Classifica finale

Verdetti
IFK Norrköping campione di Svezia 1942-43.
Gårda BK e IFK Eskilstuna retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1942
Calcio nel 1943
Campionato svedese di calcio